Quatre Interstate highways ont pour nom Interstate 275.
 Interstate 275 en Floride
 Interstate 275 au Michigan
 Interstate 275 en Ohio, en Indiana et au Kentucky
 Interstate 275 au Tennessee

Voir aussi